La Loma hace referencia a varios artículos:

Establecimientos 
 La Loma (Palacio Presidencial), antiguo palacio presidencial de la ciudad de Managua, Nicaragua;
 Centro comercial La Loma, centro comercial de la ciudad de Jaén, España;
 Cementerio de La Loma, histórico cementerio de las ciudades de Manila y Caloocan, Filipinas;

Geografía 
 La Loma, cerro en la localidad de La Choya, Sonora, México;

Divisiones administrativas

En Argentina
 La Loma (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca;

En Colombia
 La Loma (San Andrés y Providencia), localidad del departamento de San Andrés y Providencia;

En España
 La Loma (Jaén), comarca de la provincia de Jaén;
 La Loma (Granada), localidad del municipio de Albuñuelas, provincia de Granada;
 La Loma (Cantabria), localidad del municipio de Valdeolea, provincia de Cantabria;
 Barcial de la Loma, municipio de la provincia de Valladolid;
 Castro de la Loma, yacimiento arqueológico de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia;
 Gordaliza de la Loma, localidad del municipio de Bustillo de Chaves, provincia de Valladolid;
 Relea de la Loma, localidad del municipio de Saldaña, provincia de Palencia;
 Villalba de la Loma, municipio de la provincia de Valladolid;
 Zorita de la Loma, localidad del municipio de Santervás de Campos, provincia de Valladolid;
 La Loma (Teruel), localidad del municipio de San Agustín, provincia de Teruel;
 La Loma (Cartagena), localidad del municipio de Cartagena, provincia de Murcia;
 La Loma (Málaga), localidad del municipio de Comares, provincia de Málaga;
 La Loma (Fuente Álamo de Murcia), localidad del municipio de Fuente Álamo de Murcia, provincia de Murcia;
 La Loma (Huércal-Overa), localidad del municipio de Huércal-Overa, provincia de Almería;
 La Loma (Guadalajara), localidad del municipio de Riba de Saelices, provincia de Guadalajara;
 La Loma (Las Torres de Cotillas), localidad del municipio de Las Torres de Cotillas, provincia de Murcia;
 La Loma de Cazadores, localidad del municipio de Mazarrón, provincia de Murcia;
 La Loma de San Antonio, localidad del municipio de Mazarrón, provincia de Murcia;
 La Loma de los Vargas, localidad del municipio de Adra, provincia de Almería;
 La Lloma-Mallols, localidad del municipio de Borriol, provincia de Castellón;
 Barrio de la Loma, localidad del municipio de Mazarrón, provincia de Murcia;
 Masía de la Loma, localidad del municipio de Castillo de Villamalefa, provincia de Castellón;
 Residencial La Loma, municipio de Chiva, provincia de Valencia;
 Urbanización La Lloma, municipio de Olocau, provincia de Valencia;
 Urbanización La Lloma-Horta Nova, municipio de Náquera, provincia de Valencia;
 Urbanización La Loma, municipio de Náquera, provincia de Valencia;

En México
 San Luis de la Loma, localidad en el estado de Guerrero;
 La Loma (Actopan), localidad del municipio de Actopan, Hidalgo.
 La Loma, localidad en el estado de Sonora;
 La Loma (Ríoverde), localidad en el estado de San Luis Potosí;
 La Loma (Tepetitlán), localidad del municipio de Tepetitlán, Hidalgo.
 La Loma (Tezontepec de Aldama), localidad del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo.

En Panamá
 La Loma (Coclé), localidad de la provincia de Coclé;

Véase también
*Loma (desambiguación).